Hrafnsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Hrafn (« Corbeau ») et notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (), lögsögumaður islandais ;
  (mort en 1190), prêtre islandais ;
 Kristinn Hrafnsson (né en 1962), journaliste islandais.

Notes et références